Влади́мир Эдуа́рдович Шни́тке (27 февраля 1939, Ленинград — 12 января 2022) — советский и российский правозащитник, общественный деятель, член правозащитного совета Санкт-Петербурга, исполнительный директор Санкт-Петербургского общества «Мемориал», член правления Международного общества «Мемориал», председатель и член ОНК Санкт-Петербурга.

Биография 
Родился в 1939 году в Ленинграде.

Участник ряда экспедиции КСЭ с 1965 года. Занимался изучением проблемы Тунгусского метеорита.

В 1963 году окончил Ленинградский Технологический институт им. Ленсовета, работал на различных предприятиях Ленинграда инженером-технологом, главным технологом, начальником производства, генеральным директором.

В 1965 году был арестован КГБ по делу группы «Колокол», но в связи с недоказанностью обвинения и слишком большим составом группы вместе с несколькими другими участниками был от судебной ответственности освобожден, привлечен только как «свидетель» и подвергнут административным преследованиям.

С 1995 года занимался проблемами узников нацистских концлагерей и «восточных рабочих».

С 1996 по 1998 год был членом Правления Российского «Фонда взаимопонимания и примирения».

В 1997 году организовал Санкт-Петербургский Научно-просветительный центр «Холокост».

С 2001 года — член Комиссии по правам человека при губернаторе Санкт-Петербурга, с 2005 года — заместитель председателя городской Комиссии.

В 2007 году — один из учредителей Правозащитного Совета Санкт-Петербурга, объединившего все основные правозащитные организации города.

Занимался проблемой гуманизации пенитенциарной системы и защитой прав человека в местах принудительного содержания.

Входил в состав Попечительского совета Колпинской воспитательной колонии для подростков. 

Умер 12 января 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 
 svoboda.org Владимир Шнитке
 Некролог на «Свободе»
 Умер Владимир Шнитке

Выпускники Санкт-Петербургского технологического института
Мемориал (организация)
Персоналии:Санкт-Петербург
Персоналии по алфавиту
Правозащитники России
Родившиеся в Санкт-Петербурге